Ghirelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ghirelli (1922–2012), italienischer Journalist und Autor
 Tommaso Ghirelli (* 1944), italienischer Geistlicher, Bischof von Imola
 Vittorio Ghirelli (* 1994), italienischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Girelli